Szabó Károly
 Szabó Károly (1820–1890) színész
 Szabó Károly (1824–1890) történész
 Szabó Károly (1836–1895) református főgimnáziumi tanár
 Szabó Károly (1864–1925) színész
 Szabó Károly (1916–1964) műszerész, Raoul Wallenberg munkatársa
 Szabó Károly (1923–2015) vegyészmérnök, növényvédelmi szakember, diplomata
 Szabó Károly (1926–?) cukrászmester, a puchbergi és a szentendrei marcipán múzeum alapítója
 Szabó Károly (1928–1995) magyar diplomata
 Szabó Károly (1934) állami díjas rakodómunkás
 Szabó Károly (1937) evezősedző
 Szabó Károly (1943–2020) sportvezető, a Békéscsabai Előre NKSE örökös tiszteletbeli elnöke
 Szabó Károly (1944) tűzoltó
 Szabó Károly (1948) labdarúgó, edző (Videoton)
 Szabó Károly (1954) siklórepülő-bevizsgáló
 Szabó Károly (1969) rendező, operatőr, forgatókönyvíró
Hasonló nevűek

 Szabó Károly Ferenc (1943–2011) romániai magyar politikus